Colentina, rivière en Roumanie
 Colentina, quartier de Bucarest
 Colentina Bucarest, club de football basé à Bucarest